

Geografia

Austria 
 Neukirchen am Großvenediger – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Neukirchen am Walde – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Neukirchen an der Enknach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Neukirchen an der Vöckla – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Neukirchen bei Lambach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nový Kostel

Niemcy

Bawaria 
 Neukirchen – gmina w powiecie Straubing-Bogen
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg – gmina w powiecie Amberg-Sulzbach
 Neukirchen beim Heiligen Blut – gmina targowa w powiecie Cham
 Neukirchen-Balbini – gmina targowa w powiecie Schwandorf
 Neukirchen vorm Wald – gmina w powiecie Pasawa
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg – wspólnota administracyjna w powiecie Amberg-Sulzbach

Hesja 
 Neukirchen – miasto w powiecie Schwalm-Eder

Nadrenia Północna-Westfalia 
 Neukirchen-Vluyn – miasto w powiecie Wesel

Saksonia 
 Neukirchen/Erzgeb. – gmina w powiecie Erzgebirgskreis
 Neukirchen/Pleiße – gmina w powiecie Zwickau

Saksonia-Anhalt 
 Neukirchen (Altmark) – dzielnica gminy Altmärkische Wische w powiecie Stendal

Szlezwik-Holsztyn 
 Neukirchen – gmina w powiecie Nordfriesland
 Neukirchen –  gmina w powiecie Ostholstein

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bełczna

Zobacz też 
 Markneukirchen
 Neukirch
 Neuenkirchen
 Neuenkirch
 Neunkirchen
 Neunkirch
 Neuerkirch
 Schloss Neukirchen